1981 Голяма награда на Испания е 15-о за Голямата награда на Испания и седми кръг от сезон 1981 във Формула 1, провежда се на 12 юни 1981 година на пистата Харама в Мадрид, Испания.

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

 Бележка: И в двете класирания са показани само първите пет отбора.

Източници 
 

Голяма награда на Испания